

Astronomia 
1848 Delvaux – asteroide della fascia principale
10934 Pauldelvaux – asteroide della fascia principale

Persone 
André Delvaux (1926-2002), regista belga
Laurent Delvaux (1696-1778), scultore fiammingo
Paul Delvaux. (1897-1994), pittore belga
J. S. P. J. Delvaux de Feuffe (1782-1863), chimico e mineralogista belga, scopritore della delvauxite

Julien Delval (1972-), illustratore francese

Altro 
 Delvaux – marchio belga di beni di lusso

Pagine correlate
Vaux